El Tractat de Nova York és un dels diversos tractats signats entre els Estats Units i amerindis dels Estats Units a la ciutat de Nova York.

1790 
El Tractat de Nova York va ser un tractat signat en 1790 entre els líders de la tribu ameríndia Creek i Henry Knox, després Secretari de Guerra dels Estats Units, sota la presidència de George Washington.

Després d'un intent fallit de tractat entre els Estats Units i els indis creek a Rock Landing, Geòrgia, el 1789, que el líder Creek Alexander McGillivray va acabar abruptament i va descriure les seves queixes en una carta als comissionats dels Estats Units, George Washington va enviar una emissari especial, el coronel Marinus Willett a McGillvray, persuadint-lo per venir a la ciutat de Nova York, llavors la capital dels Estats Units, per dur a terme un tractat amb Washington i Henry Knox directament.

En l'estiu de 1787, vint-i-set dirigents creek encapçalats per Alexander McGillivray van viatjar a Nova York i van signar un tractat en nom de la "Alts, Mitjans i Baixos Creek i Seminoles components de la nació Creek". Els líders Creek van cedir una porció significativa dels seus territoris de caça als Estats Units i van acordar entregar els esclaus fugitius a les autoritats federals, encara que els líders creek afirmaren que seria més fàcil convèncer els creek de respectar les noves línies de límit que tornar els esclaus afroamericans.

Els Estats Units va concedir als creeks el dret de castigar els intrusos no indígenes en el seu territori, però es va negar a permetre que els creeks castiguessin els no-indígenes que cometessin delictes en terres creek. Per la seva banda, els creeks van acordar lliurar als creek acusats de crims als tribunals dels Estats Units. En un acord paral·lel secret al tractat, McGillivray va rebre una comissió com a brigadier a l'Exèrcit dels Estats Units i se li va concedir permís per importar mercaderies a través del port espanyol de Pensacola sense pagar aranzels nord-americans.

El Tractat de Nova York va ser el primer tractat entre els Estats Units i els nadius americans que no va tenir lloc en terres controlades pels indis.

1796 
El Tractat de Nova York (també conegut com a Tractat de les Set Nacions del Canadà) va ser un tractat signat el 31 de maig de 1796 entre els líders de les Primera Nació que comprèn les Set Nacions del Canadà i una delegació encapçalada per Abraham Ogden pels Estats Units.

Vegeu també 
 Llista de tractats

Referències 
 Ellis, Joseph J. "I Wish I'd Been There: The McGillivray Moment". Random House Inc: 2006.
 Laurence M. Hauptman, Conspiracy of Interests: Iroquois Dispossession and the Rise of New York State (2001).
 Prucha, Francis Paul. "American Indian Treaties: The History of a Political Anomaly". University of California Press: 1994.

Nova York
Nova York